Ирина Соболева:
 Соболева, Ирина Альфридовна (род. 1967) — российский архитектор, главный архитектор Норильска.
 Соболева, Ирина Васильевна (род 1981) — российская актриса.
 Соболева, Ирина Игоревна (род. 2000) — российская волейболистка.
 Соболева, Ирина Юрьевна (род. 1954) — российская пианистка, заслуженная артистка России.